O Campeonato de Fórmula Truck de 2010 foi a décima quinta edição do evento. Sob organização da Fórmula Truck.

O campeão foi o piloto Roberval Andrade, com um caminhão Scania, o vice foi Felipe Giaffone, que era então campeão.

Calendário

Equipes e pilotos

Resultados

Pilotos

Construtores

Ligações externas 
 Sítio oficial

2010
Fórmula Truck